Алена Андреевна Киш (1889 или 1896 — ) — белорусская художница-примитивистка из Слуцкого района, мастерица ковров ручной работы. Художница-путешественница, значительную часть жизни ездила из деревни в деревню, рисуя ковры, иногда за кусок хлеба. В последние годы жила у своей младшей сестры. Она покончила с собой, бросившись в реку.

Искусство Алены приобрело известность, когда в 1970-е годы её работы, собранные коллекционерами и художниками, были представлены публике.

Значительная коллекция произведений хранится в архиве Заславского историко-культурного музея. Работы Алены Киш, а также сведения о её жизни были собраны спустя много лет после её смерти по инициативе художника Владимира Басалыги, который видел в детстве ковры, которые она рисовала.

Творчество 
Ковры со сказочно-экзотическими сюжетами («Письмо к любимому», «Дева на водах», «Рай», «В райским саду» и др. представленные в многочисленных вариантах) отличаются композиционным мастерством, своеобразным видением и уникальной образностью. Есть мнение, что содержание произведений А. Киш связано с биографией художницы и представлением о «женской доле» и мечте о «рае». Близость к местной традиционной раскраске проявилась в декоративности проработанных деталей, локальности цветов, широким использовании растительных элементов, окантовке ковров.

В декабре 2013 года прошла выставка ковров Алены Киш «На счастье» из собрания Заславльского музея в Художественной галерее Михаила Савицкого. Выставка была подготовлена искусствоведом Татьяной Бембель вместе с белорусским меценатом Константином Церетели. Открывал вернисаж директор историко-культурного музея-заповедника «Заслаўе», искусствовед Николай Пограновский.

Память 
 В 1996 году, к 100-летию со дня рождения художницы, РУП «Белпочта» выпустила памятный художественный конверт с оригинальной маркой.

 В 2010-м году на киностудии «Беларусьфильм» была создана документальная лента о судьбе художницы Алены Киш «Маляваны рай» («Рисованный рай»), реж. Галина Адамович.

Примечания

Литература 
 
 Карпіцкая К. Алена Кіш: гісторыя самагубства і пасмяротнага прызнання // Наша Ніва: (Электронны рэсурс).12.06.2018.

Спасылкі 
 На сайте «Наследие Беларуси». 

Художники Белоруссии
Утопившиеся